Pachycephalosauria (do grego "lagartos de cabeça espessa") é uma infraordem de dinossauros ornitópodos marginocefalianos bípedes e herbívoros que habitaram a Terra durante o período Cretáceo, onde atualmente estão as terras da América do Norte e da Ásia . A característica mais marcante destes animais era o topo do crânio,que possuía em alguns animais vários centímetros de espessura, podiam apresentar formato de domo ou ainda era adornada com espinhos (como o Stygimoloch). A função de tal característica incomum é desconhecida. Até recentemente especulava-se que os membros desta micro-ordem utilizavam seus crânios em disputas territoriais ou por um parceiro sexual batendo suas cabeças uma contra as outras (tal qual fazem alguns antílopes). No entanto, estudos recentes apontaram que haveria grandes danos ao cérebro do animal, caso ele chocasse sua cabeça contra a de outro indivíduo, sugerindo que talvez seu crânio fosse utilizado para a defesa contra predadores ou as disputas por parceiros eram realizadas com golpes desferidos contra as laterais do rival (assim como as girafas o fazem).

Paquicefalossauro, Stegoceras, Stygimoloch, Prenocephale e Yaverlandia são alguns animais pertencentes ao grupo.

Classificação
A infraordem Pachycephalosauria foi nomeada pela primeira vez como uma subordem da ordem Ornithischia por Maryańska & Osmólska (1974). Eles incluíram dentro dela apenas uma família, os Pachycephalosauridae. Pesquisadores posteriores, como Michael Benton, classificaram-no como uma infraordem de uma subordem Cerapoda, que une os ceratopsianos e ornitópodes. Em 2006, Robert Sullivan publicou uma reavaliação da taxonomia do paquicefalossauro. Sullivan considerou as tentativas de Maryańska e Osmólska de restringir a definição de Pachycephalosauria como redundantes com seus Pachycephalosauridae, uma vez que foram diagnosticados pelos mesmos caracteres anatômicos. Sullivan também rejeitou as tentativas de Sereno (1986), em seus estudos filogenéticos, para redefinir Pachycephalosauridae para incluir apenas espécies "com crânios em cúpula" (incluindo Stegoceras e Pachycephalosaurus), deixando mais espécies "basais" fora dessa família em Pachycephalosauria. Portanto, o uso de Pachycephalosauridae por Sullivan é equivalente ao uso de Pachycephalosauria por Sereno e Benton.

Sullivan diagnosticou os Pachycephalosauridae com base apenas em caracteres do crânio, com o personagem definidor sendo um osso do crânio frontoparietal em forma de cúpula. De acordo com Sullivan, a ausência dessa característica em algumas espécies tidas como primitivas levou à divisão na classificação entre paquicefalossauros com cúpula e sem cúpula; no entanto, a descoberta de paquicefalossauros mais avançados e possivelmente juvenis com crânios achatados (como o Dracorex hogwartsia) mostra que essa distinção está incorreta. Sullivan também apontou que o diagnóstico original de Pachycephalosauridae centrava-se em crânios "planos a cúpulas", de modo que as formas de cabeça plana devem ser incluídas na família.
O cladograma aqui apresentado segue uma análise de Williamson & Carr (2002).

Cladograma segundo Longrich, Sankey & Tanke (2010).

Abaixo está um cladograma de Evans et al. (2013).

Marginocephalia